Ultimul samurai se poate referi la:

 Ultimul samurai, film japonez din 1967, regizat de Masaki Kobayashi, cu Toshirō Mifune în rolul principal
 Ultimul samurai, film american din 1990, regizat de Paul Mayersberg, cu Lance Henriksen în rolul principal
 Ultimul samurai, film american din 2003, regizat de Edward Zwick, cu Tom Cruise în rolul principal